Berek heißen die Orte:
 Berek (Kroatien) in Kroatien
 Berek (Bosnien und Herzegowina) in Bosnien und Herzegowina

Berek ist ein jüdischer Vorname, bekannte Namensträger:
 Berek Joselewicz (1764–1809), polnischer Oberst
 Dov Freiberg auch Berek Freiberg genannt (1927–2008), polnischer Inspekteur

Berek ist der Familienname folgender Personen:
 Max Berek (1886–1949), deutscher Hochschullehrer und Optikkonstrukteur
 Peter Berek, deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Berek ist die Gewässerbezeichnung von:
 Berek-ér, ein Bewässerungskanal in Ungarn

Berek steht für
 Berek, die 1921 gegründete Berliner Anschlag- und Reklamewesen GmbH, später zur senatseigenen VVR-Berek fusioniert